Pahlavi, Pahlevi eller Pehlevi kan avse:

 Pahlavi (språk) – (medelpersiska) ett språk i den iranska grenen av de indoiranska språken
 Paikuliinskriften – en inskription på pehlevi, i Paikuli i norra Irak
 Pahlavidynastin – den iranska kejsardynasti som avlöste Qajardynastin 1925–1979